Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute à Tokyo du 20 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Amy Frazier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Japon
Sport au Japon en 1994
Tennis en septembre 1994